Redonda puede hacer referencia a:
 Una cosa redonda, es decir, circular.
 Una cosa redonda, es decir, esférica.
 La redonda, una figura musical.
 Una rotonda (o glorieta), construcción vial de forma circular, de la que redonda es un sinónimo usado principalmente en Cataluña.
 Redonda, un género taxonómico de mariposas endémicas de los páramos del norte de Sudamérica.
 La redonda, un queso típico de Tarija (Bolivia).
 La letra redonda, un estilo de letra que se caracteriza por mantener verticales las astas que van de arriba abajo y redondeadas sus letras cortas.
 El Reino de Redonda, un reino ficticio.
 La Concatedral de Santa María de la Redonda, templo católico situado en Logroño (España).

Además, puede referirse a las siguientes islas:
 La isla Redonda, una pequeña isla deshabitada en las Islas de Sotavento que forma parte, como dependencia, de Antigua y Barbuda.
 La isla Roca Redonda, en el archipiélago de las Galápagos (Ecuador).

Enlaces externos